Benson Anang – calciatore ghanese
 Eric Adjetey Anang – scultore ghanese
 Naa Anang – lunghista australiana